Off His Trolley – cortometraggio del 1920 diretto da J.A. Howe
Off His Trolley – cortometraggio del 1924 diretto da Edward F. Cline